Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла співвітчизниця Ана Іванович у четвертому колі.

Перший номер посіву 1-ша ракетка світу Каролін Возняцкі виграла турнір, у фіналі перемігши Маріон Бартолі з рахунком 6–1, 2–6, 6–3. Бартолі у 26 років і 5 місяців могла стати найстаршою переможницею турніру з часів Штеффі Граф 1996 року.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Каролін Возняцкі (переможниця)
  Кім Клейстерс (4-те коло, знялася через травму правого плеча)
  Віра Звонарьова (3-тє коло)
  Саманта Стосур (3-тє коло)
  Франческа Ск'явоне (4-те коло)
  Єлена Янкович (4-те коло)
  Лі На (2-ге коло)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал, знялася через травму лівої ноги)
  Агнешка Радванська (4-те коло)
  Шахар Пеєр (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (2-ге коло)
  Петра Квітова (2-ге коло)
  Флавія Пеннетта (3-тє коло)
  Кая Канепі (3-тє коло)
  Маріон Бартолі (фінал)
  Марія Шарапова (півфінал)
  Анастасія Павлюченкова (3-тє коло)
  Надія Петрова (4-те коло)
  Ана Іванович (чвертьфінал)
  Араван Резаї (3-тє коло)
  Андреа Петкович (3-тє коло)
  Аліса Клейбанова (4-те коло)
  Яніна Вікмаєр (півфінал)
  Марія Кириленко (3-тє коло)
  Домініка Цібулкова (4-те коло)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Александра Дулгеру (2-ге коло)
  Марія Хосе Мартінес Санчес (3-тє коло)
  Ярміла Грот (2-ге коло)
  Цветана Піронкова (2-ге коло)
  Клара Закопалова (2-ге коло)
  Юлія Гергес ''(3-тє коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Дж Гемптон
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С Стівенс
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Халеп
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Савай
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Дж Крейбас
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р Вінчі
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= О Балтача
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К Возняцкі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= С Стівенс
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Халеп
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=28
| RD2-team04=

 Секція 2 

| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т Пашек
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= С Стосур
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Л Поус-Тіо
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Д Сафіна
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= Д Гантухова
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= А Резаї
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ч Шуай
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= М Шарапова
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= С Стосур
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Д Сафіна
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=20
| RD3-team03= А Резаї
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= М Шарапова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Д Сафіна
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=16
| RD4-team02= М Шарапова
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 4 

 Нижня половина 

 Секція 5 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= З Ондрашкова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Л Девіс
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П Шнідер
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Корне
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Герцог
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Севастова
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В Душевіна
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б Маттек-Сендс
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Ф Ск'явоне
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= З Ондрашкова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Корне
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Ц Піронкова
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=17
| RD2-team05=

Секція 6

Секція 7 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Є Янкович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= К Вандевей
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Баммер
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= Ю Гергес
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= А Іванович
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2='''6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Дате-Крумм
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw
 Qualifying Draw

BNP Paribas Open 2011
BNP Paribas Open